Az alábbi családfa Skócia uralkodóit tartalmazza 1707-ig, az Angliával való egyesülésig.

Kis számok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Fordítás

Források 
 http://www.friesian.com/perifran.htm#england :
 http://www.friesian.com/history/scot-1.gif
 http://www.friesian.com/history/scot-3.gif
 http://www.friesian.com/history/scot-4.gif

Lásd még 
 Skócia uralkodóinak listája

Uralkodói családfák